Az 1977-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a brit Virginia Wade nyerte a holland Betty Stöve előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Chris Evert (Elődöntős)
  Martina Navratilova (Negyeddöntős)
  Virginia Wade (Bajnok)
  Sue Barker (Elődöntős)
  Billie Jean King (Negyeddöntős)
  Rosie Casals (Negyeddöntős)

  Betty Stöve (Döntős)
  Kerry Melville (Negyeddöntős)
  Dianne Fromholtz ''(Visszalépett) 
  Mima Jausovec (Harmadik kör)
  Françoise Durr (Harmadik kör)
  Kathy May-Teacher (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a ITFtennis.com honlapon 

1977 a teniszben